Benaoján kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benaoján (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Benaoján (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar